Zamora ist der Name folgender Municipios:

 Municipio Zamora (Michoacán) im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Municipio Zamora (Aragua) im Bundesstaat Aragua, Venezuela
 Municipio Zamora (Falcón) im Bundesstaat Falcón, Venezuela
 Municipio Zamora (Miranda) im Bundesstaat Miranda, Venezuela